Age of consent (del Idioma inglés) significa edad de consentimiento que es la edad mínima en la cual una persona está considerada apta para ser legalmente competente de consentir a actos sexuales.

Libros 

 Age of Consent, una novela semi-autobiográfica de1938 escrita por Norman Lindsay
 Age of Consent, una novela de 1987 por Joanne Greenberg
 The Age of Consent, una novela de 1995 de Geoffrey Wolff
 The Age of Consent: A Manifesto for a New World Order, un libro del escritor político George Monbiot
 The Age of Consent, un libro de no-ficción de 1998 escrito por Robert H. Knight (artículo en Inglés)

Películas 

 The Age of Consent, película de 1969 dirigida por Michael Powell y basada ligeramente en la novela de Norman Lindsay
 The Age of Consent, una película de 1932 en blanco y negro dirigida por Gregory La Cava

Música 

  Age of Consent (banda) (Edad de Consentimiento, banda inglesa)
  Age of Consent (álbum), álbum de 1988 de  Virgen Steele
  Age of Consent (álbum), el primer álbum del trío de synth pop británico de los 1980 Bronski Beat
 Age of Consent, una canción de 1969 de Ronnie Burns #16 en las listas de Australia
 Age of Consent, una canción de la banda de rock del arte 10cc, parte de su álbum de 1995 Mirror Mirror
 "Age of Consent" (canción), del álbum de New Order Power, Corruption & Lies''

Otros 

 Reforma de la edad de consentimiento, cualquiera de los varios movimientos para cambiar la edad legal de consentimiento